

Люсерн — селище, штат Міссурі
 Люсерн — переписна місцевість в окрузі Лейк, штат Каліфорнія
 Люсерн — переписна місцевість, штат Вайомінг

Див. також 
 Люцерн